

Aziende 
 Lonsdale – azienda di abbigliamento britannica

Geografia 

 Lonsdale – città della Contea di Garland, Arkansas
 Lonsdale – città della Contea di Rice, Minnesota

Persone 
 Baldwin Lonsdale – presbitero e politico vanuatuano
 Harry Lonsdale – attore britannico
 Horatio Walter Lonsdale – scultore e pittore britannico
 Kathleen Lonsdale – fisica, attivista, pacifista britannica
 Keiynan Lonsdale – attore, cantante e ballerino australiano
 Michael Lonsdale – attore e pittore francese
 Signora Lonsdale – balia di Layra Belacqua nella trilogia "Queste Oscure Materie" di Philip Pullman Universo parallelo